Ambrose Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Ambrose Lake (Algoma District), Ontario
 Ambrose Lake (British Columbia)
 Ambrose Lake (Thunder Bay District), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Ambrose Lake (Michigan), im Ogemaw County